Слободанка Беба Капичић (Београд, 10. новембар 1950) српска и југословенска је филмска и позоришна глумица. Супруга кошаркаша Драгана Капичића и мајка глумца Стефана Капичића.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1968. || Кад голубови полете || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Музички аутомат ТВ филм || /
|-
| 1971. || Домовина у песмама ТВ кратки филм || /
|-
| 1974. || Провод ТВ филм || Госпођица Џојс
|-
| 1975. || Отписани ТВ серија || Клара
|-
| 1975. || -{Sie kommen aus Agarthi}- ТВ серија || /
|-
| 1976. || Морава 76 ТВ мини серија || /
|-
| 1976. || Марија ТВ филм || Даница
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Војници ТВ мини серија || /
|-
| 1984. || Војници || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1950.
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Београда
Биографије живих особа